Witvis, een informele verzamelnaam voor verschillende licht gekleurde karperachtigen
Witte vis (film), Nederlandse film uit 2009